OpenStreetCam, ранее называвшийся OpenStreetView, - это проект по сбору краудсорсинговых фотографий уличного уровня для улучшения OpenStreetMap под управлением TeleNav. Собранные изображения публикуются под лицензией CC-BY-SA, и большая часть кода проекта имеет открытый исходный код. 

Участники собирают изображения со своих смартфонов с помощью приложения для Android или iOS. Также возможно загружать изображения, снятые другими камерами. Приложение OpenStreetCam поддерживает использование ключа OBD-II, подключенного к автомобилю; В сочетании с GPS мобильного устройства OSC может получать более точные местоположения изображения. Приложение также распознает и обрабатывает уличные знаки в режиме реального времени, фотографируя их изображения. После того, как изображение записано, оно загружается, обрабатывается и публикуется на веб-сайте.  

Редакторы OpenStreetMap могут получать доступ к изображениям OSC с помощью редактора iD или плагина JOSM. 

Цель OpenStreetCam напоминает цель Mapillary . Основное различие между ними заключается в том, что веб-и мобильные приложения OpenStreetCam имеют открытый исходный код, а Mapillary - нет. OpenStreetCam также облегчает пользователям удаление своих загруженных фотографий в случае, если они передумали вносить свой вклад.

История 
OpenStreetCam была основана в 2009 году как OpenStreetView. В 2016 году TeleNav захватил домен openstreetview.org и запустил собственный сервис под названием. Сервис был переименован в OpenStreetCam после вмешательства неназванного владельца товарного знака. С ноября 2020 OpenStreetCam переименовано в KartaView.

См. также 
 Google Street View
 Яндекс.Панорамы
 Mapillary
 Мобильное приложение «Яндекс. Народная карта»

Примечания

Внешние ссылки 

 

Веб-картография
Сайты, появившиеся в 2009 году
Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение для Android